Zänker ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Zänker (* 1935), deutscher Kulturhistoriker und Biograf
 Heinrich Zänker (1902–1984), deutscher Ruderer
 Jan Zänker (* 1976), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Otto Zänker (1876–1960), deutscher evangelischer Theologe

Der Zänker ist der Beiname folgender Personen:
 Ludwig X. (Frankreich) (1289–1316), König von Navarra und König von Frankreich
 Heinrich II. (Bayern) (951–995), Herzog von Bayern und Kärnten